Det russiske alfabet er baseret på det originale kyrilliske alfabet.

Noter: Hårdt og blødt tegn påvirker medlyden der står foran. Når en selvlyd med J-lyd (jE, jO, jU, jÆ) står efter en medlyd bliver j-lyden blandet med medlyden (f.eks. som spansk Ñ).
Det hårde tegn indikerer at dette ikke sker for den foranstående medlyd.
Står det bløde tegn efter en medlyd får medlyden sin egen j-lyd, medlyden bliver altså ekstra ”blød”.

Eksterne henvisninger 

 Det Kongelige Bibliotek – Translitteration fra kyrillisk til latinsk alfabet 
 Statsbiblioteket – Translitteration og kyrilliske tastaturer
 CyrAcademisator  Online translitteration til bl.a. ISO og efter Dansk Sprognævns anbefalinger.

Alfabeter
Translitteration af det Kyrilliske alfabet
Alfabet